Нимержице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 4,24 км². Центр общины располагается на высоте 285 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 289 человек.

На территории общины Нимержице располагается одноимённый замок.

Община Нимержице состоит из трёх деревень:
 Долни-Цетно — 126 человек
 Горни-Цетно — 82 человека
 Нимержице

История 
Первое упоминание об общине датируется 1360 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края